PHP: Hypertext Preprocessor
Filipijnse peso 
Pizza Hut Park, oude naam van Toyota Stadium (Texas)